Antoine de Subiet-Cardot (1514-1596), ecclésiastique français, évêque de Montpellier de 1572 à 1596.
 Fabienne Cardot (1954-), historienne française, femme politique.
 Henry Cardot (1886-1942), biologiste français, fils de Jules Cardot.
 Jean Cardot (1930-2020), sculpteur français.
 Jules Cardot (1860-1934), botaniste français.
 Lucien Cardot (1838-1920), général français et théoricien militaire.
 Marie-Hélène Cardot (1899-1977), femme politique française.
 Véra Cardot (1920-2003), photographe et artiste française.